Alte Weichsel bezeichnete:
 Alte Weichsel (poln. Szkarpawa), eine Bezeichnung der Elbinger Weichsel im Żuławy Wiślane, Polen
 Alte Weichsel (poln. Stara Wisła (Kraków)), ein ehemaliger Arm der Weichsel in Krakau, Polen

Siehe auch:
 Alt Weichsel (Altweichsel)
 Stara Wisła